La nazionale di pallacanestro rumena Under-18, è una selezione giovanile della nazionale rumena di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità rumena di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
1970 - 9°
1978 - 11°
1990 - 4°
1996 - 11°
2007 - 16°

Collegamenti esterni 
 

Romania
Under 18